Der Hochsprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurde am 15. Oktober 1964 im Olympiastadion Tokio ausgetragen. 27 Athletinnen nahmen teil. 

Olympiasiegerin wurde die Rumänin Iolanda Balaș. Sie gewann vor der Australierin Michele Brown und Taissija Tschentschik aus der Sowjetunion.

Zwei Deutsche und zwei Österreicherinnen gingen an den Start, Springerinnen aus der Schweiz und Liechtenstein nahmen nicht teil. Die Deutschen Gerda Kupferschmied und Karin Rüger sowie die Österreicherin Ulla Flegel erreichten das Finale. Hier wurde Rüger Neunte und Kupferschmied Zwölfte. Flegel blieb ohne gültigen Versuch. Die Österreicherin Liese Sykora, spätere Liese Prokop, schied in der Qualifikation aus.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Die rumänische Olympiasiegerin Iolanda Balaș verbesserte den bestehenden olympischen Rekord zweimal:
 1,86 m – Finale am 15. Oktober, erster Versuch
 1,90 m – Finale am 15. Oktober, erster Versuch
Ihren eigenen Weltrekord verpasste sie damit nur um einen Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
27 Athletinnen traten am 15. Oktober zu einer Qualifikationsrunde an. Die direkte Qualifikationshöhe von 1,70 Meter wurde von elf Wettbewerberinnen – hellblau unterlegt – übersprungen. So war die vorgesehene Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen noch nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den nächst platzierten Springerinnen (vier Starterinnen – hellgrün unterlegt) aufgefüllt, die 1,68 m übersprungen hatten. So qualifizierten sich fünfzehn Sportlerinnen für das Finale am Nachmittag desselben Tages.

Zeitplan 
15. Oktober, 10:00 Uhr: Qualifikation
15. Oktober, 14:00 Uhr: Finale

Anmerkung: Alle Zeiten sind in Ortszeit Tokio (UTC + 9) angegeben.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Der jeweils beste gültige Versuch einer Athletin ist fett gedruckt.

Qualifikation 
Datum: 15. Oktober 1964, 10:00 Uhr

Wetterbedingungen: heiter, 20–23 °C, 48–60 % Luftfeuchtigkeit

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
Datum: 15. Oktober 1964, 14:00 Uhr

Wetterbedingungen: heiter, 18–24 °C, 42–67 % Luftfeuchtigkeit

Die Rumänin Iolanda Balaș war die eindeutigste Favoritin der Leichtathletikwettbewerbe bei diesen Spielen. Seit 1957 war sie ungeschlagen. Den Weltrekord hatte sie zwölf Mal verbessert, sie war 1958 und 1962 Europameisterin sowie 1960 Olympiasiegerin geworden. Ihr Weltrekord stand auf inzwischen 1,91 m. Keine andere Springerin hatte bis dahin auch nur 1,80 m bewältigt.

Wie erwartet konnte im Finale keine Gegnerin mithalten. Iolanda Balaș gewann mühelos mit 1,90 m – das war olympischer Rekord – und scheiterte erst an 1,92 m, womit sie ihren eigenen Weltrekord weiter verbessert hätte. Silber ging an Michele Brown aus Australien, die 1,82 m dreimal riss. Sie war jedoch die erste Springerin nach Balaș, der es gelang, die Höhe von 1,80 m zu meistern. Dritte wurde Taissija Tschentschik aus der UdSSR mit übersprungenen 1,78 m.

Michele Brown gewann die erste australische Medaille im Hochsprung der Frauen.

Videolinks 
 Iolanda Balas - Athletics Women's High Jump - Summer Olympic Games 1964, youtube.com, abgerufen am 13. September 2021
 Olympic games 1964, Tokyo, athletics, high jump women, youtube.com, abgerufen am 30. Oktober 2017
 Olympics 1964 Athletics, Bereich: 10:49 min bis 12:52 min, youtube.com, abgerufen am 13. September 2021

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 301 bis 303

Weblinks 
 Athletics at the 1964 Tokyo Summer Games: Women's high jump, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 13. September 2021
 Seite des IOC: Tokyo 1964 Athletics Results high jump women, olympics.com (englisch), abgerufen am 13. September 2021
 Olympedia, Athletics at the 1964 Summer Olympics, High Jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 13. September 2021
 The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964, The Official Report of the Organizing Committee (PDF; 33.635 KB), S. 98f, digital.la84.org, abgerufen am 13. September 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1964
Frauenleichtathletikwettbewerb